Cotilla puede referirse a:renata
Alguien que es chismoso cotilleo
Cotilla, pieza de indumentaria que usaban las mujeres como ajustador.
Tía Cotilla, mote por el que fue conocida María de la Trinidad, un personaje del Madrid del reinado de Fernando VII, y del que deriva el uso como adjetivo. 
Una persona COTILLA también es conocida en Bornos un pueblo de la provincia de Cádiz como una persona PAZANTE

Topónimo
Cotillas
Río de Cotillas o Resinera

Título y edificio
Inés de la Cotilla, noble española del siglo XVI.
Palacio de la Cotilla o de los marqueses de Villamejor, en Guadalajara.

Apellido
Manuel López Cotilla, político mexicano del siglo XIX.
Cayetano Galeote Cotilla, sacerdote español del siglo XIX, que asesinó al primer obispo de Madrid.

Paronimia
Cotila
Cotillón

Referencias